Het juridische begrip overmacht
Force Majeure, het twaalfde album van Tangerine Dream
Force Majeure (bier), een alcoholvrij biermerk
Force majeure (1989), een Franse film uit 1989
Turist, internationale titel: Force Majeure, een Zweedse film uit 2014

Zie ook 
Farce Majeure, een satirisch tv-programma